Berry Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Berry Knoll (Alaska)
 Berry Knoll (Arizona)